Fagiolo ist der Familienname von

Silvio Fagiolo (1938–2011), italienischer Diplomat
Vincenzo Fagiolo (1918–2000), römisch-katholischer Bischof